2014 Nordic FIM Speedway Grand Prix – dziesiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 13 września 2014 na Speedway Center w duńskim Vojens.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Petera Kildemanda. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nikolaj Busk Jakobsen i Lasse Bjerre.

Ze względu na zawieszenie przez FIM w zawodach nie mógł wystąpić Darcy Ward. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Michael Jepsen Jensen.

 (43)  Darcy Ward → (19)  Michael Jepsen Jensen

Ze względu na kontuzje w zawodach nie mógł wystąpić Niels Kristian Iversen. W zawodach zastąpił go Mikkel Bech, początkowo nominowany jako pierwszy rezerwowy GP Nordyckiego.

 (88)  Niels Kristian Iversen → (20)  Mikkel Bech

Ze względu na kontuzje, po oficjalnym treningu ze startu w zawodach wycofał się Greg Hancock. W zawodach zastąpił go pierwszy rezerwowy GP Nordyckiego: Nikolaj Busk Jakobsen.

 (45)  Greg Hancock → (17)  Nikolaj Busk Jakobsen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 12 września.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Smolinski, Holder, L. Bjerre, Jakobsen (Woffinden - t)
 Pedersen, K. Bjerre, Jonsson, Hampel
 Zagar, Kasprzak, Bech, Harris
 Kildemand, Jensen, Lindgren, Batchelor
 Kasprzak, Lindgren, Smolinski, Hampel
 Batchelor, K. Bjerre, Harris, Woffinden
 Kildemand, Zagar, Pedersen, Jakobsen
 Jonsson, Bech, Holder, Jensen
 Bjerre, Jensen, Smolinski, Zagar
 Kildemand, Woffinden, Hampel, Bech
 Batchelor, Jonsson, Kasprzak, Jakobsen
 Harris, Lindgren, Holder, Pedersen (w)
 Pedersen, Batchelor, Bech, Smolinski
 Woffinden, Lindgren, Jonsson, Zagar
 Jensen, Hampel, Harris, Jakobsen
 Holder, Bjerre, Kildemand, Kasprzak
 Kildemand, Jonsson, Smolinski, Harris (d)
 Kasprzak, Woffinden, Pedersen, Jensen
 Bech, Lindgren, Bjerre, Jakobsen
 Batchelor, Holder, Zagar, Hampel
 Półfinały:
 Kildemand, Kasprzak, Holder, Lindgren
 Jonsson, Batchelor, Pedersen (w), Bjerre (w)
 Finał:
 Jonsson, Kildemand, Kasprzak, Batchelor

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Nordyckie
2014
2014 w Danii
Sport w Vojens